Sierra County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Sierra County (Kalifornien)
 Sierra County (New Mexico)